Qaarusulik bezeichnet:
 Qaarusulik, Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qaarusulik (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaarusulik (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qaarusulik (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qaarusulik (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qaarusulik (Insel, Upernavik) (Bloch Ø), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland